Жостово може да се отнася за:

 Гьорче Петров, квартал на Скопие, Северна Македония, който в 1941 - 1944 година при българското управление в града се казва Жостово на генерал Константин Жостов;
 Долно Сингартия, квартал на град Хаджидимово, България, от 1934 до 1951 година носил името Жостово на генерал Константин Жостов.